TFK steht für:
 Teplitzer FK, ehemaliger österreichischer – später tschechoslowakischer – Fußballverein
 Thousand Foot Krutch, kanadische christliche Metal-Band
 Taktische Feldküche, Feldkochherd bei der Bundeswehr
 Trifluormethylketone, chemische Verbindungen mit spezieller Struktur, insbesondere 1,1,1-Trifluoraceton

Tfk steht für:
 Telefunken, deutsches Unternehmen der Funk- bzw. Nachrichtentechnik

Abkürzung